Braco Alemão
Braco Dupuy
Braco Italiano

Localidades

Braco (Perth and Kinross)

Veja também
Braço (desambiguação)

Desambiguação